Дев'ять зовсім незнайомих людей  ( / «Дев'ять зовсім незнайомих людей» / Дев'ять цілковитих незнайомців) — це художній роман та фільм.

Художній твір 
 «Дев'ять зовсім незнайомих людей» — художній роман Ліяни Моріарті, написаний та виданий 2018 року.

Фільм 
 «Дев'ять зовсім незнайомих людей» — серіал 2021 року, знятий за однойменним романом.